Piurani – abitanti di Piura
Piurani – abitanti di Regione di Piura